Маяк острова Алькатрас () — маяк, расположенный на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Он расположен на юге острова, недалеко от входа в тюрьму, и является самым старым маяком на западном побережье США. Первый маяк на острове был построен в 1854 году. Он был разрушен землетрясением 1906 года и был заменен более высоким маяком в 1909 году. Автоматизация маяка произошла в 1963 году, когда остров перестал быть федеральной тюрьмой.

История 

В 1851 и 1852 годах были приняты законы о необходимости строительства семи маяков в заливе Сан-Франциско. Балтиморская фирма "Гиббонс и Келли"() получила контракт на строительство этих маяков, в том числе и маяка на острове Алькатрас. Строительство маяка острова Алькатрас было завершено в июле 1853 года, что сделало его самым старым маяком на западном побережье.

В 1909-1912 годах на острове был построен большой тюремный корпус. Маяк к тому времени был почти разрушен из-за землетрясения 1906 года, поэтому в 1909 году построили новый маяк, южнее прежнего. В 1963 году маяк был автоматизирован Береговой охраной США. В 1970 году пожар уничтожил несколько зданий на острове, однако маяк остался невредимым. Маяк является музеем с 2000 года, и его можно посетить. За последние 50 лет маяк не был серьезно поврежден, несмотря на многочисленные побеги из тюрьмы и пожары.

Галерея

См. также 
 Список маяков США

Примечания 

Маяки по алфавиту
Маяки Калифорнии
Здания и сооружения Сан-Франциско